Farg'ona (provincie), ook Fergana, een provincie van Oezbekistan
 Farg'ona (stad), ook Fergana, een stad in Oezbekistan
 Fergana (oblast), een voormalige oblast van Rusland
 Fergana (geslacht), een vlindergeslacht
 Vallei van Fergana, een gebied, omgeven door bergketens van de Tiensjan in Centraal-Azië, verdeeld over de landen Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan